Karel Komzák (1850-1905), compositeur tchèque (bohème), fils du suivant ;
 Karl Komzak (1823-1893), compositeur et chef d'orchestre tchèque (bohème).